Село
 Деревини
Контрольно-пропускний пункт
 Деревини (пункт контролю)